La Super J-Cup est une compétition masculine de catch professionnel mettant en vedette les lutteurs Junior Heavyweight issus de promotions du monde entier. Le tournoi a été conçu à l'origine par le catcheur japonais Jushin Thunder Liger comme une vitrine pour les promotions d'Asie et d'Amérique du Nord, notamment la promotion à domicile de Liger, la New Japan Pro Wrestling (qui a accueilli la première édition du tournoi en 1994), la Frontier Martial-Arts Wrestling et la Wrestle Association R, Michinoku Pro Wrestling, Consejo Mundial de Lucha Libre et la Social Progress Wrestling Federation.

Les années suivantes, des lutteurs représentant la Asistencia Asesoría y Administración (AAA) et la Extreme Championship Wrestling (ECW) participent également au tournoi. Après 1995, le tournoi a pris une pause de cinq ans avant de revenir en 2000 (cette fois organisé par la Michinoku Pro Wrestling).

Depuis lors, le tournoi s'est déroulé sporadiquement (2004, 2009, 2016 et 2019). La Super J-Cup originale, tenue en 1994, est largement considérée comme l’un des plus grands spectacles de lutte professionnelle de tous les temps. Dave Meltzer, rédacteur en chef du Wrestling Observer Newsletter, a qualifié la Super J-Cup de 1994 de .

Résultats

2019 
La septième Super J-Cup est promu par la New Japan Pro Wrestling. Le tournoi s'est déroulé du 22 au .

Liste des vainqueurs

Notes et références

Liens externes 

Tournoi de la New Japan Pro-Wrestling